Anderson Vital da Silva, futebolista brasileiro que joga como zagueiro na Ponte Preta
 Derivaldo Beserra Cavalcante, futebolista brasileiro que joga no Grêmio Pague Menos (CE)
 Dedé Mamata filme brasileiro (1987) com Malu Mader
 Dedé Santana, humorista brasileiro que fez parte do grupo Os Trapalhões
 Leonardo de Deus Santos, Dedê,, ex-futebolista brasileiro 
 Adérito Waldemar Alves de Carvalho, Dedê, futebolista angolano

Desambiguações de epônimos